Överkiminge (finska: Ylikiiminki) är en kommunhuvudort i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Uleåborgs ekonomiska region  och landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Överkiminge ligger  meter över havet och antalet invånare är . 

Terrängen runt Överkiminge är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Överkiminge. Runt Överkiminge är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. I omgivningarna runt Överkiminge växer huvudsakligen  

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Norra Österbotten
Uleåborg
Tätorter i Finland